Дяківська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Дяківська сільська рада — Луганська область, Антрацитівський район
 Дяківська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Дяківська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район